Ibaragi peut faire référence à :
 Noriko Ibaragi ( -), poétesse et écrivain japonaise.
 Ryūta Ibaragi (1966- ), homme politique japonais et gouverneur de la préfecture d'Okayama 
  (1898–1976), peintre japonais

Voir aussi 
 Préfecture d'Ibaraki, préfecture au Japon